Лиски — село в Україні, у Прилуцькому районі Чернігівської області
 Лиски — місто в Росії
 Лиски — вузлова залізнична станція Південно-Східної залізниці

 Лиски (Fulica) — птахи Еукаріоти